Grab kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Grab (samhälle), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Övrigt 
 Grab, en typ av skateboardtrick, se grabs

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar